Der Henty Highway ist eine Fernstraße im Westen des australischen Bundesstaates Victoria. Er verbindet den Sunraysia Highway ca. 1,5 km südlich von Lascelles mit der Madeira Packet Road in Portland. Die Straße ist in der Regel zweispurig ausgeführt, nur in einigen größeren Städten wird sie vierspurig.

Straßennummerierung 
  vom Sunraysia Highway zum Western Highway
  vom Western Highway nach Portland

Der Henty Highway läuft streckenweise mit anderen Straßen parallel:
  Princes Highway von Heywood nach Portland North für 27 km
  Western Highway von Horsham aus für 3 km
  Glenelg Highway in Hamilton für 3 km
  Wimmera Highway von Horsham nach Dooen für 10 km
  Natimuk-Hamilton Road und Penshurst-Dunkeld Road in Cavendish für 500 m
  Borung Highway in Warracknabeal für 1 km

Wichtige Kreuzungen und Anschlüsse

Quelle 
Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing. Archerfield QLD 2007. ISBN 978-1-74193-232-4. S. 44 + 46

Straße in Victoria (Australien)
Straße in Australien und Ozeanien